O estádio de Meneng é um estádio nacional da ilha de Nauru. Ele está localizado no distrito de Meneng.

Ainda em construção, desde 2005 suas obras estão paradas por por falta de fundos ao que o governo de Nauru deverá financiá-lo para que seja concluído.

Meneg
Meneng